Nové Město est un toponyme qui signifie « Nouvelle Ville » en tchèque et peut désigner :

Nové Město, un quartier de Prague ;
 Nové Město, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Nové Město na Moravě, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ; 
 Nové Město nad Metují, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Nové Město pod Smrkem, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Nové Město nad Cidlinou, un quartier de Nové Město, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;

Homonymie de localités en  Tchéquie